Моря́к — работник морского транспорта. Ранее применяли слова: «мореход», «мореплаватель». Также «моряками» называют военнослужащих военно-морского флота.

В зависимости от выполняемых функций или специализации моряки могут быть разделены на более точные профессии, например:
 Капитан
 Стармех
 Электромеханик
 Механик (2-й, 3-й, 4-й механики)
 Моторист
 Старпом
 Штурман (2-й, 3-й штурманы)
 Боцман
 Матрос (старший, младший матросы)
 Кок (шеф-повар, 2-й повар)
 Стюард (буфетчик)

В зависимости от того, в какую команду (службу, часть) моряк входит на судне или корабле, он принадлежит к этой или нескольким командам, например, палубной команде.

По данным на 2015 год в международном судоходстве на судах мирового флота было занято примерно 1 545 000 моряков. Основными поставщиками рабочей силы в мировом судоходстве были: Китай (243 635 моряков), Филиппины (215 500),  Индонезия (143 702), Россия (87 061), Индия (86 084) и Украина (69 000). Моряки из Греции и Японии, в основном, занимают командные должности, тогда как моряки из Индонезии, Пакистана и Филиппин чаще работают в качестве лиц рядового состава. 

В течение 1980-х годов наблюдался бурный рост числа государств так называемых «удобных флагов», всё больше судов выводили из-под национального флага и всё больше судовладельцев стали нанимать более дешёвые экипажи, в частности, из стран Азии. Международная федерация транспортных рабочих (МФТ) борется с нарушениями прав моряков на судах под «удобными флагами». В 1981 году МФТ учредила Фонд моряков МФТ — зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию. По соглашениям «голубого сертификата» судовладельцы платили в этот фонд 174 долларов за человека в год. Из Фонда моряков оплачивали услуги портовых инспекторов МФТ и выделяли отдельные дотации на нужды повышения благосостояния моряков. Если судно не имело «голубого сертификата», то мог быть организован его бойкот действовавшими в порту членскими союзами МФТ, чтобы предотвратить его погрузку, разгрузку или обслуживание, пока судовладелец не примет условий федерации. В 2006 году была принята Конвенция о труде в морском судоходстве (MLC), которая вступила в силу в августе 2013 года. 22 августа 2013 года произошло первое в мире задержание судна в соответствии с положениями этой конвенции, судно «Hydra Warrior» было задержано инспекцией государственного портового надзора Transport Canada в Сет-Иль за невыплату заработной платы, незаконные трудовые договоры и нарушения сертификата системы управления безопасностью. Всего в 2013 году за различные нарушения прав моряков (задолженность по заработной плате, неправильное начисление денежных средств членам экипажей, несоответствие отчётов о часах отдыха моряков конвенции ПДНВ, отсутствие контрактов о найме или их некорректное заполнение) было задержано 160 судов. 

Профессия моряка остаётся весьма опасной. По данным Росстата за 2019 год моряки были на пятом месте среди всех профессий по коэффициенту смертности (29,1 на 100 тысяч занятых).

Примечания

Ссылки 

 Анализ современного рынка труда моряков
 Морские специальности

Профессии